Tour de Force – australijska trasa koncertowa Eltona Johna z 1986 r. Trwała od 5 listopada do 14 grudnia.

Lista koncertów 
 5 listopada – Brisbane, Entertainment Centre
 6 listopada – Brisbane, Entertainment Centre
 7 listopada – Brisbane, Entertainment Centre
 10 listopada – Melbourne, Melbourne Sports and Entertainment Centre
 11 listopada – Melbourne, Melbourne Sports and Entertainment Centre
 12 listopada – Melbourne, Melbourne Sports and Entertainment Centre
 13 listopada – Melbourne, Melbourne Sports and Entertainment Centre
 14 listopada – Melbourne, Melbourne Sports and Entertainment Centre
 15 listopada – Melbourne, Melbourne Sports and Entertainment Centre
 16 listopada – Melbourne, Melbourne Sports and Entertainment Centre
 17 listopada – Melbourne, Melbourne Sports and Entertainment Centre
 18 listopada – Melbourne, Melbourne Sports and Entertainment Centre
 21 listopada – Adelaide, Adelaide Sports and Entertainment Centre
 25 listopada – Perth, Entertainment Centre
 26 listopada – Perth, Entertainment Centre
 1 grudnia – Sydney, Entertainment Centre
 2 grudnia – Sydney, Entertainment Centre
 9 grudnia – Sydney, Entertainment Centre
 10 grudnia – Sydney, Entertainment Centre
 11 grudnia – Sydney, Entertainment Centre
 12 grudnia – Sydney, Entertainment Centre
 13 grudnia – Sydney, Entertainment Centre
 14 grudnia – Sydney, Entertainment Centre

Muzycy 
 Elton John – fortepian i wokal prowadzący
 Davey Johnstone – gitara prowadząca i chórki
 David Paton – gitara basowa
 Fred Mandel – keyboardy i gitara rytmiczna
 Charles Morgan – perkusja
 Ray Cooper – instrumenty perkusyjne
 Jody Lindscott – instrumenty perkusyjne
 The Melbourne Symphony Orchestra

Trasy koncertowe Eltona Johna
Trasy koncertowe w 1986